Rudolph Bergh kan syfta på:

* Rudolph Bergh (1824–1909), dansk läkare och zoolog
 Rudolph Bergh (1859–1924), dansk zoolog och tonsättare